Ранчо Сан Дијего има више значења:

 Ранчо Сан Дијего (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Дијего (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Дијего (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Дијего (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Дијего (Рајон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику